Torstenssonsgatan kan avse:

Torstenssonsgatan i Östermalm, Stockholm.
Torstenssonsgatan i Vänersborg.
Lennart Torstenssonsgatan i Lorensberg, Göteborg.

Se även 
Torstensonsgatan